Антонио Сивера Сальва (; род. 11 августа 1996, Хатива) — испанский футболист, вратарь клуба «Алавес».

Клубная карьера 
Антонио начинал карьеру в скромном клубе «Хавеа», в 2009 году перебрался в команду «Аликанте». После расформирования футбольной академии он присоединился к «Эркулесу». В 2013 году Антонио стал вратарём «Валенсии», привлекался к играм первой команды, но так и не дебютировал за неё, выступая исключительно за клубный дубль. 19 июля 2017 года состоялся переход голкипера в «Алавес».

Карьера в сборной 
Антонио выступал за юношескую сборную Испании. Он принимал участие на юношеском чемпионате Европы 2015. Его сборная выиграла этот турнир.

Достижения 
 Чемпион Европы (до 19 лет): 2015
 Чемпион Европы (до 21 года): 2019

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Алавес»